Чемпіонат світу серед турінгових авто (), також відомий, як WTCC — міжнародна серія автоперегонів серед кузовних автомобілей, яку проводить FIA.

Посилання 

 Офіційний сайт 

Чемпіонати світу
Кільцеві автоперегони